Massimiliano Busnelli (Toledo, 14 december 1975) is een autocoureur uit Italië die in 2005-06 4 races reed in de A1GP voor A1 Team Italië.

A1GP resultaten 

Italiaans autocoureur